Marc Monnet (1941-), un réalisateur français.
 Marc Monnet (1943-), un compositeur français.